Барбараш — еврейская фамилия. Известные носители:

 Барбараш, Леонид Семёнович (род. 1941) — советский и российский кардиохирург, академик РАМН.
 Барбараш, Ольга Леонидовна (род. 1961) — российский кардиолог, академик РАН.
 Барбараш, Эрни (род. 1998) — американский режиссёр, сценарист и продюсер.